

Іст-Віндзор — місто, штат Коннектикут
 Іст-Віндзор Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі